Житко́в — русская фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 
 Житков, Алексей Михайлович (1909—1997) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза имени Тельмана. 
 Житков, Анатолий Анатольевич (1913—1997) — Генеральный директор ОАО «АВТОВАЗ» в 1975—1982 годах.
 Житков, Андрей Викторович (род. 1962) — российский сценарист, прозаик.
 
 Житков, Дмитрий Никифорович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 10105; 26 ноября 1858.
 Житков, Константин Андреевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8177; 26 ноября 1849.
 Житков, Михаил Андреевич (1802—1869) — генерал-лейтенант, командир Кексгольмского гренадёрского полка.
 
 Житков, Пётр Никифорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6723; 3 декабря 1842.
 Житков, Сергей Михайлович (1851—1910) — русский инженер.

Житкова 
 Житкова, Марта Дмитриевна (1928—2012) — советский и российский скульптор. 
 Житкова, Наталия Владимировна (род. 1978) — российская актриса театра и кино.

См. также 
 Жидков